Niemcy:
 Wattenheim – dzielnica gminy Biblis w kraju związkowym Hesja, w powiecie Bergstraße
 Wattenheim – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Dürkheim